O Desafio Internacional de Tênis de 1912 foi a 11ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Depois de um longo hiato, a França voltou a disputar o torneio, junto com as equipes da Australásia, dos Estados Unidos e das Ilhas Britânicas. A competição teve a Equipe das Ilhas Britânicas como campeã.

Disputas

Grupo Mundial

Semifinal

Desafio final

Fonte

  Página oficial da Davis Cup

1912
1912 no desporto